Урпек — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен на берегу реки Урпечки. У восточной окраины поселка — небольшое озеро.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 20 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 7 км.

История 
Поселок образован в начале 1930-х годах при овцетоварной ферме «Урпек» совхоза «Горный»

Позднее на его территории размещалось 4-е отделение совхоза «Горный».

По состоянию на 1997 год в посёлке отсутствовали сельхозпредприятия.

Население

Историческое население 
В 1956—166, в 1959—157, в 1970 — 27, в 1983 — 5, в 1995 — 4.

Улицы 
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района